Urbana Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Urbana Township (Illinois)
 Urbana Township (Iowa)
 Urbana Township (Ohio)